Lingulida är en ordning av armfotingar. Lingulida ingår i klassen Lingulata, fylumet armfotingar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Lingulida 25 arter.

Lingulida är enda ordningen i klassen Lingulata.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Armfotingar
Lingulida